Матеши  — топоним:

Беларусь 
 Матеши — деревня, Ахремовецкий сельсовет, Браславский район, Витебская область
 Матеши — деревня, Далековский сельсовет, Браславский район, Витебская область